Caraffa puede referirse a:
 Caraffa del Bianco, municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria, Italia
 Caraffa di Catanzaro, municipio sito en el territorio de la provincia de Catanzaro, en Calabria, Italia